Thaumapsylla är ett släkte av loppor. Thaumapsylla ingår i familjen fladdermusloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fladdermusloppor
Thaumapsylla